Пертес — фамилия. Известные носители:

 Пертес, Георг (1869—1927) — выдающийся германский хирург.
 Пертес, Кароль де (1740—1815) — географ при дворе короля Станислава Августа Понятовского, самый выдающийся польский военный картограф XVIII века.